Die Cadre-47/2-Europameisterschaft 2023 ist das 71. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und findet vom 10. bis zum 11. April 2023 in Antalya statt. Es ist die erste Cadre-47/2-Europameisterschaft in der Türkei.

Modus 
Gespielt wird in acht Gruppen à 3 Teilnehmer. Die Gruppensieger qualifizierten sich für das Viertelfinale. Es wird in der Gruppenphase bis 150 Punkte und in der KO-Phase bis 200 Punkte gespielt. Platz drei wird nicht ausgespielt.

Die Qualifikationsgruppen wurden nach Rangliste gesetzt. Es gab außer dem Titelverteidiger keine gesetzten Spieler mehr für das Hauptturnier.
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gruppenphase

KO-Phase

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-47/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2023
Billardturnier in Antalya